Bogdanowitsch (; wiss. Transliteration: Bogdanovič) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wiktorowitsch Bogdanowitsch (* 1982), weißrussischer Kanute
 Andrei Wiktorowitsch Bogdanowitsch (* 1987), weißrussischer Kanute
 Foma Ossipowitsch Bogdanowitsch-Dworschezki (1859–1920), russischer Architekt
 Modest Iwanowitsch Bogdanowitsch (1805–1882), russischer Offizier und Schriftsteller

Bogdanowitsch steht außerdem für:
 Bogdanowitsch (Stadt), Stadt in der Oblast Swerdlowsk, Russland

Siehe auch:
 Bahdanowitsch
 Bogdanović
 Bogdańczowice
 Bogdanovich
 Bohdanowicz